Zakręt peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Zakręt, village du powiat de Pułtusk
 Zakręt, village du powiat d'Otwock 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zakręt, village